Wari o Huari puede designar:

 a Wari, cultura precolombina de Perú entre los años 500 y 1200;
 a Wari, imperio formado en los andes sureños del Perú por el desarrollo de la cultura homónima;
 al Complejo arqueológico Wari, ciudad preincaica, capital del imperio wari, ubicada a 20km de la ciudad peruana de Ayacucho;
 a Huari, localidad del departamento de Ancash (Perú);
 a Huari, provincia del departamento de Ancash (Perú);
 a Huari, distrito cercado de la provincia homónima (Ancash, Perú);
 a Huari, Municipio del departamento de Oruro, en Bolivia; o
 al oware, juego de origen africano.